Jastrząbka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Jastrząbka – gromada
 Jastrząbka – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym. Cmentarz wojenny
 Jastrząbka – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej

 Jastrząbka – potok, dopływ Dunajca
 Jastrząbka – potok, dopływ Harbutówka
 Jastrząbka – potok, dopływ Jabłoniec
 Jastrząbka – struga, dopływ Krępy
 Jastrząbka – struga, dopływ Ruża

 Zobacz też
 Jastrząbka Młoda, Stara Jastrząbka